Olle Danielsson kan syfta på:

 Olle Danielsson (friidrottare) (1910-1999), friidrottare
 Olle Danielsson (fackföreningsman) (1853-1910), ombudsman och ledamot av socialdemokratiska partistyrelsen